La línea 581 de Autoperiferia une el intercambiador de Príncipe Pío con Quijorna, pasando por algunos pueblos, como Brunete El trayecto completo dura unos 90 minutos. Sus frecuencias de paso son:

Lunes a viernes laborables (excepto agosto)

De 6:30 a 6:50, cada 20 minutos

De 6:50 a 7:15, cada 25 minutos

De 7:15 a 23:45, cada 30 minutos

Lunes a viernes de agosto

De 6:50 a 7:15, cada 25 minutos

De 7:15 a 23:55, cada 50 minutos

Fines de semana

De 8:00 a 9:00, cada 60 minutos

De 9:00 a 14:50, cada 70 minutos

De 14:50 a 22:20, cada 75 minutos

De 22:20 a 23:40, cada 80 minutos

Sus paradas son las siguientes:

DIRECCIÓN QUIJORNA

Madrid Paseo de la Florida ,N 2 Intercambiador Príncipe Pio- N A 

Madrid Paseo de Extremadura ,N 177 Pdo.Gasolinera A 

Madrid Paseo de Extremadura ,N 324 C Campamento;fte.Avda.P.Piquer A 

Madrid Paseo de Húsares ,N 24 Fte.Cuatro Vientos A 

Alcorcón Avda de San Martín de Valdeiglesias ,N 4 Rotulos Silex B1 

Alcorcón Avda de San Martín de Valdeiglesias ,N 18 Maderas Fte. Fiat B1 

Alcorcón Avda de San Martín de Valdeiglesias ,N 18 Tresaguas B1 

Villaviciosa de Odón Avda Príncipe de Asturias ,N 90 Villaviciosa de Odón B2 

Villaviciosa de Odón Avda Príncipe de Asturias ,N 289 Esq.Avda. de las Naciones B2 

Villaviciosa de Odón Avda Príncipe de ,N 138 Esq.Avda. del Vaillo B2 

Brunete Ctra de M-501 (De Alcorcón a Plasencia) , KM 17500 Cruce Brunete (Ventorro) B3 

Brunete Calle Real de San Sebastián ,N 33 Esq.C.de la Amargura B3 

Brunete Calle Real de San Sebastián ,N 1 Esq.C.Caridad B3 

Brunete Paseo de Ronda ,N 25 Fte.Antiguo Matadero B3 

Brunete Avda Villanueva de la Cañada ,N 6 Jto Consultorio Local B3 

Brunete Trva Reloj ,N 1 Trva Reloj, 3 B3 

Villanueva de la Cañada Calle Real , SN S/N Esq. Maestro Albeniz B3 

Villanueva de la Cañada Calle Eras de Móstoles ,N 2 Esq a C. San Isidro B3 

Villanueva de la Cañada Calle Eras de Móstoles ,N 21 Ambulatorio B3 

Villanueva de la Cañada Calle Empedrada ,N 5 Antes de Avda.Generalísimo B3 

Villanueva de la Cañada Calle Real ,N 54 Esq. Avda Juan Gris B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 2 Esq.Ctra. de Circunvalación B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 22 Esq.C.Sierra de Aracena B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 52 Esq.C.Sierra de Gata B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Guadarrama ,N 2 Esq.C.Sierra Morena B3 

Villanueva de la Cañada Ctra M-521 (Quijorna) ,N 2000 M-521-Camino Caudalosas B3 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada , SN SN Fte C/ Hierbabuena C1 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada ,N 8 Fte.C.Vitoria C1 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada ,N 1 Urbanización Entrada a Quijorn C1 

Quijorna Calle Virgen del Pilar ,N 8 Esq. C/ Nabera C1 

DIRECCIÓN MADRID-PRÍNCIPE PÍO

Quijorna Calle Virgen del Pilar ,N 11 Esq. C/ Santa Ana C1 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada ,N 3 Salida Pueblo Cruce C1 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada ,N 8 Esq.C.Vitoria C1 

Quijorna Avda Villanueva de la Cañada , SN SN Esq. C/ Hierbabuena C1 

Villanueva de la Cañada Ctra M-521 (Quijorna) ,N SN M-521-Camino Caudalosas B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Guadarrama ,N 2 Esq.Ctra.M-523 B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 52 Esq.C.de la Sierra de Guadarra B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 25 Descampado B3 

Villanueva de la Cañada Calle Sierra de Gredos ,N 11 Esq.C.Sierra de Aitana B3 

Villanueva de la Cañada Calle Real , SN S/N Esq. Maestro Albeniz B3 

Villanueva de la Cañada Calle Empedrada ,N 1 C. Empedrada-C. Real B3 

Villanueva de la Cañada Calle Eras de Móstoles ,N 21 Fte.Ambulatorio B3 

Villanueva de la Cañada Calle Eras de Móstoles ,N 1 Esq.C.de la Luna B3 

Villanueva de la Cañada Calle Real ,N 54 Esq. Avda Juan Gris B3 

Brunete Ctra M-600 (De Guadarrama a Brunete Por El Escoria Gta. Olímpica B3 

Brunete Plaza Altozano ,N 5 Pdo.Esq.Avda.V.de la Cañada B3 

Brunete Calle Real de San Sebastián ,N 1 Esq.C.Caridad (Kiosco) B3 

Brunete Calle Real de San Sebastián ,N 22 Fte N.º.23.Esq.C.Amargura B3 

Brunete Ctra de M-501 (De Alcorcón a Plasencia) , KM 17500 Cruce Brunete (Ventorro) B3 

Villaviciosa de Odón Avda Calatalifa ,N 22 Esq.A C.San Antonio B2 

Villaviciosa de Odón Avda Príncipe de Asturias ,N 153 Jto.Mercadona Jto.C.Comercial B2 

Alcorcón Calle de Argentina ,N 8 Fte.Pol.Industrias Especiales B1 

Madrid Paseo de Extremadura ,N 573 Metro Cuatro Vientos A 

Madrid Avda del Padre Piquer ,N 3 Campamento;es.Avda.P.Piquer A 

Madrid Paseo de Extremadura ,N 244 B Esq. C. Carlina A 

Madrid Paseo de la Florida ,N 2 Intercambiador Príncipe Pio- N A